Мартин Кносп (; 7 октября 1959 года, Ренхен, земля Баден-Вюртемберг, ФРГ) — немецкий борец вольного стиля, чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.
Старший брат немецкого борца .

Спортивная карьера 
 Чемпион мира (1981), серебряный призёр чемпионата мира (1979), бронзовый призёр чемпионата мира (1983).
 Чемпион Европы (1980, 1982), серебряный призёр чемпионатов Европы (1979, 1984), бронзовый призёр чемпионатов Европы (1983, 1985).
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. См. таблицу турнира.
 Серебряный призёр турнира Суперчемпионат мира (1985).
 Чемпион ФРГ (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986), серебряный призёр чемпионата ФРГ (1975).
 Чемпион Европы среди молодёжи (1978).
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1977).
 Чемпион ФРГ среди юниоров (1976, 1977, 1978, 1979), серебряный призёр чемпионата ФРГ среди юниоров (1975).

Видео 
Олимпийские игры 1984, вольная борьба, до 74 кг, финал: Дейв Шульц (США) — Мартин Кносп (ФРГ)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мартина Кноспа 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр. 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Составитель Н. И. Мягченков — Москва: Физкультура и спорт, 1984, 240 стр.

Борцы Германии
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы полулёгкого веса
Борцы лёгкого веса
Борцы полусреднего веса